Tero Föhr (* 1. August 1980 in Hamina) ist ein finnischer Orientierungsläufer. 

Bei den Weltmeisterschaften 2007 in der Ukraine belegte Föhr auf der Mitteldistanz (6,2 km und 17 Posten) den zweiten Rang, hinter dem fünffachen Weltmeister Thierry Gueorgiou aus Frankreich. Zusammen mit Mats Haldin und Pasi Ikonen wurde Föhr mit der finnischen Staffel außerdem noch Dritter.

2008 gewann er in Oslo und Sälen zwei Weltcuprennen über die Langdistanz. Am Ende belegte er in der Weltcup-Gesamtwertung den vierten Platz. 2008 siegte er zudem beim traditionsreichen O-Ringen, einem jährlich in Schweden ausgetragenen Mehrtage-OL. Im Jahr darauf gewann er bei den World Games in Kaohsiung die Bronzemedaille im Sprint hinter dem Russen Andrei Chramow und dem Schweizer Daniel Hubmann. Im Mitteldistanzrennen wurde er Vierter und in der Mixedstaffel mit Pasi Ikonen, Bodil Holmström und Minna Kauppi gewann er mit Silber eine weitere Medaille. Mit der finnischen Herrenstaffel erlief er zudem bei den Weltmeisterschaften 2009 in Ungarn die Bronzemedaille. In der Folgezeit konnte er an die Erfolge aus den Jahren zwischen 2007 und 2009 nicht mehr anknüpfen.

2006 gewann er mit seinem Verein Vehkalahden Veikot das Jukola-Staffelrennen. 2005, 2007 und 2008 wurde er mit Vehkalahti Dritter.

Platzierungen 
Legende: WM = Weltmeisterschaften; EM = Europameisterschaften; WG = World Games; GWC = Gesamt-Weltcup; FM = Finnische Meisterschaften

Weblinks 
 Tero Föhr World of O Runners

Orientierungsläufer (Finnland)
Finnischer Meister (Orientierungslauf)
Geboren 1980
Finne
Mann
Teilnehmer an den World Games (Finnland)